Thüngen ist der Name
 eines Marktes im Landkreis Main-Spessart in Bayern, siehe:  Thüngen
 eines Forts in Luxemburg (Stadt), siehe: Fort Thüngen
 ein deutsches Adelshaus siehe: Thüngen (Adelsgeschlecht)

Thüngen ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Sigmund von Thüngen (1687–1745), österreichischer Feldzeugmeister
 Dietrich von Thüngen (1476–1540), Domdekan von Würzburg
 Dietz von Thüngen (1894–1973), deutscher Landwirt und Politiker (CNBL), MdR
 Hans Carl von Thüngen (1804–1850), königlich bayerischer Regierungsbeamter
 Johann Karl von Thüngen (1648–1709), kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Karl Freiherr von Thüngen (1893–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Ludwig Julius Traugott von Thüngen (1794–1872), Bezirksrat und Bezirksgerichtsdirektor
 Philipp von Thüngen (1796–1866), deutscher Gutsbesitzer, Landrat und Hofbeamter
 Wilhelm von Thüngen (1805–1871), bayerischer Gutsbesitzer und Politiker